Rolinck steht für:

 Alexander Rolinck (1782–1849), Brauereigründer, Hofmusiker und Mundschenk
 Eberhard Rolinck (* 1937), deutscher römisch-katholischer Theologe

 Privatbrauerei A. Rolinck, eine westfälische Brauerei, siehe Krombacher Brauerei#Geschichte

Siehe auch:
 Roling